Wooley (motorfiets)
Wooley (plaats)